

Patronyme 
 Juan Demarchi (1866 - ? ), cordonnier et anarchiste italien.
 Jean-Pierre Demarchi, sculpteur et graveur français.

Voir aussi